Simijaca kan syfta på:

Colombia 

 Simijaca (kommun), Cundinamarca, 
 Simijaca (ort), Cundinamarca,